Флаги по алфавиту

Стяг поселення міського типу Колишлей Колишлейського муніципального району Пензенської області Російської Федерації .

Опис 
«Прапор СМТ селища Колишлей є прямокутним полотницею із співвідношенням сторін 2:3, що складається з рівних вертикальних смужок блакитного та червоного кольорів, а в середині полотна лежачи на лінії поділу знаходиться біло-жовтий ключ, борідкою вниз».

Тлумачення символіки 
Прапор СМТ Колишлей розроблений на основі герба та відтворює фігури гербової композиції, що відображають історико-культурні особливості цього району.

Основною фігурою прапора селища міського типу Колишлей є біло-жовтий ключ, борідка якого направленна в низ та виконана у вигляді літери "К", що вказує на першу літеру в назві СМТ.

В основі герба СМТ, взято родовий герб Кайсарових. Кайсарови - старовинний славетний рід, чиї коріння сягають 1-ї половини XV століття. 

У СМТ Колишлей (вона ж Іванівка, Кайсарівка) раніше знаходився панський будинок сім'ї Кайсарових.

У 1896 році відкрився регулярний рух транспортний потягів через станцію Колишлей та саме село. Свою назву станція отримала села через яке пролягав залізнодорожний шлях   та одноіменної річки Колишлей, притоку Хопра, що протікає на відстані 4 верст. Місцевість, в якій розташована залізнична станція, була до будівництва там залізниці полем (степом), поступово навколо станції утворилося велике торгове селище, з поштово-телеграфним відділенням, церквою, школою, двома відділеннями банків, аптекою, магазинами та складами. В поточний час селище Колишлей є районним центром. Село Колишлей (вона ж Іванівка, Кайсарівка), звідки приходили на станцію, робітники стали постійно називатися Кайсарівкою.

Один із представників роду Кайсарових - Кайсаров Андрій Сергійович (1782-1818) письменник, вихованець Московського шляхетного пансіону, об'їздив слов'янські землі та Англію, всюди збираючи рукописи та матеріали для вивчення російської історії. Автор «Міфології слов'янської та російської» А. С. Кайсаров зробив одну з перших спроб поставити вивчення слов'янської історії на наукове підґрунття, його по праву можна назвати першовідкривачем російської міфології.

Розшифровка кольорів:

 Блакитно-червоний розподіл прапора СМТ, символізує гармонію життя, вічної боротьби зі злом та протиставлення: холоду та тепла, води та полум'я, спокою та боротьби.

 Блакитний колір - символ піднесених устремлінь, щирості, відданості, відродження.

 Червоний колір —  як символ мужності, життєдайної сили та краси,.

 Білий колір (срібло) – символізує чистоту, досконалість, мир та взаєморозуміння

 Жовтий колір (золото) - символ величі, славетності походження, великодушності та багатства.

Примітки 

Прапори 2006 року